

Anno 
 588 o 588 a.C.

Codici 
 588 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Eremo di Tizzano, in provincia di Bologna

Matematica 
 588 – numero